

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Tattnall – contea dello Stato della Georgia

Navi 
 USS Tattnall (DD-125) – cacciatorpediniere di classe Wickes, varato nel 1918 e radiato nel 1946
 USS Tattnall (DDG-19) – cacciatorpediniere di classe Charles F. Adams, varato nel 1961 e radiato nel 1993

Persone 
 Edward F. Tattnall (1788-1832) – politico statunitense, figlio di Josiah
 Josiah Tattnall (1764-1803), politico e generale statunitense
 Josiah Tattnall III (1795-1871), marinaio statunitense, figlio di Josiah

Pagine di disambiguazione